Osoby o tym nazwisku:
 Artur Dinter – polityk i ideolog nazistowski
 Henryk Stanisław Dinter – polski pedagog społeczny, pracownik socjalny, nauczyciel i pisarz